Les compétitions de handball des Jeux méditerranéens de 2018 se déroulent du 23 juin au  juillet 2018 à Tarragone en Espagne.

Tournoi masculin

Tour préliminaire

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Phase finale

Classement 5 à 8

Classement final

Effectifs des équipes sur le podium

Équipe de Croatie, médaille d'or 
L'effectif de la Croatie est :

Équipe de Tunisie, médaille d'argent 
L'effectif de la Tunisie est :

Équipe d'Espagne, médaille de bronze 
L'effectif de l'Espagne est :

Tournoi féminin

Équipes participantes

Tour préliminaire

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Classement 5 à 8

Classement final

Effectifs des équipes sur le podium

Équipe de l'Espagne, médaille d'or 
L'effectif de l'Espagne est :

Équipe de Monténégro, médaille d'argent 
L'effectif du Monténégro est :

Équipe de Slovénie, médaille de bronze 
L'effectif de la Slovénie est :

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Jeux méditerranéens de 2018
 Handball aux Jeux méditerranéens

Liens externes 
 
 

2018
Handball en Catalogne
Compétition de handball en Espagne
Handball en 2018
handball